Livia Cernensky (n. 7 mai 1922, Timișoara – d. 1996, Arad) este un sculptor și ceramist român.

Biografie 

Studii: Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” București, secția sculptură, clasa profesorului Constantin Baraschi.

Expoziții 
 Expune la toate expozițiile UAP județene, regionale și interregionale, începând cu anul 1955.

Expoziții internaționale 
 1971, Békéscsaba, Ungaria; 
 1989, Galeria de Artă din Zrenjanin, Iugoslavia.

Lucrări și cronică

Bibliografie 

 Arad Art 2007: 50 de ani de activitate artistică, Editura Mirador, Arad, 2008; ISBN 978-973-8484-91-7
 Arad Art 2001: Monografia artiștilor profesioniști din domeniul artelor vizuale, asociați în cadrul Filialei din Arad a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Editura Mirador, Arad, 2001, pag. 19; ISBN 973-9284-95-7

Legături externe 
 Uniunea Artiștilor Plastici din România

Note 

Nașteri în 1922
Decese în 1996
Pictori români
Arădeni